Ильги́з Муста́фович Кари́мов (10 января 1942, Кляшево, Чишминский район, Башкирская АССР, СССР — 14 марта 2019, Москва, Россия) — башкирский писатель и переводчик. Член Союза писателей СССР с 1982 года.

Биография 
Ильгиз Каримов родился 10 января 1942 года в деревне Кляшево Чишминского района БАССР. В 1967 году окончил МГУ. С 1972 года работал в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию Совета министров СССР, в 1973 году был назначен заведующим отделом журнала «Молодой коммунист». До 1977 года был сотрудником газеты «Литературная Россия», в 1974 году стал заведующим отделом издания. В 1997-2005 гг. — сотрудник журнала «Оракул» (с 2002 года — заведующий отделом).

В 2013 году учредил Фонд имени Мустая Карима совместно с дочерью Мустая Карима Альфиёй Каримовой и внуком поэта Тимербулатом Каримовым.

Скончался 14 марта 2019 года в Москве после болезни. Похоронен 17 марта на Волковском кладбище в г. Мытищи Московской области.

Семья 

Сын Народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

 Жена — Назифа Харисовна Каримова 
 Сын — Нияз Ильгизович Каримов
 Дочь — Айгуль Ильгизовна Каримова

Литературная, переводческая и публицистическая деятельность 
Один из составителей полного академического собрания сочинений Мустая Карима, книги воспоминаний «Год без Мустая» (2006), сборников стихов Мустая Карима, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, Кайсына Кулиева «Я — россиянин» (2007), сборников стихов Мустая Карима «Покатилось сердце моё» (2011), «Возвращение» (2014).

Перевёл на русский язык произведения своего отца:

 «Долгое-долгое детство» (1977)
 «Петушиная мельница» (1979)
 «Коня Диктатору!» (1984)
 «Деревенские адвокаты» (1989)
 «Пеший Махмут» (1989)
 «Помилование» (1989)
 «Батя Ялалетдин» (1996)
 «Вечернее застолье» (совместно с А.Г. Хусаиновым) (2003)
 книгу «Мгновения жизни» (2004)
 дневники Мустая Карима (1978-1979)

Другие переводы:

 произведения Ахияра Хакимова: повести «Мост» (1978) и «Свадьба» (1983), роман «Плач домбры» (1988)
 пьеса Назара Наджми «Дуга с колокольчиками» (1979)
 повести и рассказы, вошедшие в книгу Тагира Тагирова «Три буранных дня» (1987)

Автор либретто балета «Страна Айгуль» (Башкирский государственный театр оперы и балета, 1971) и театральных инсценировок:

 «Луна и листопад» по повести Мустая Карима «Помилование» (в соавторстве с А.Г. Хусаиновым). Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан, 2006.
 «Батя Ялалетдин». Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима, 2007. 
 «Петушиная мельница». Башкирский государственный театр кукол, 2010.

В авторском пересказе Ильгиза Каримова изданы башкирские народные сказки «40 небылиц Ерэнсэ» (2015).

Автор публицистических статей: «Уфа, Свердлова, 49» (газета «Республика Башкортостан», 20 октября 2004 г.), «Оттуда, из детства...» (журнал «Бельские просторы», № 10, 2009), «Посеяв любовь, пожинаю тоску...» (газета «Республика Башкортостан», 3 марта 2011 г.) и других.

Примечания

Ссылки 

 «Пронзительное эхо праведника». Интервью с Ильгизом Каримовым (журнал «Уфа», 2012) (.pdf)
 «Поэзия - не переводима!» Интервью с Ильгизом Каримовым (журнал «Уфа», 2018) (.pdf)
 Видеоролик Фонда имени Мустая Карима в память об Ильгизе Каримове

Писатели Башкортостана
Персоналии по алфавиту